Первый дивизион 1976 () — 63-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1976 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 1976 на сайте rsssf.com 

1976
Дания
Спорт в Дании в 1976 году